Мужская сборная Японии по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Японию на международной баскетбольной арене. Управляется Японской Баскетбольной Ассоциацией (JABBA) (). Одна из самых сильных и титулованных сборных, представляющих Восточную Азию. Вторая (после Южной Кореи) по числу участия в финальных стадиях Чемпионатов Азии. Дважды (1966 и 1971) становилась чемпионом Азии по баскетболу.

Несмотря на то, что Япония является одной из ведущих азиатских сборных по баскетболу и наличию некоторого количества высококлассных игроков, выступавших в НБА и Европе (Табусе, Юта, Джей Ар Сакураги, Такуя Кавамура, Такуми Ишизаки), эти баскетболисты не всегда выступают за сборную, что отражается на результатах команды. В итоге, сборная Японии по рейтингу находится ниже таких команд как Иран, Филиппины, Южная Корея и Китай. 

В 2014 году ряд ведущих игроков вернулся в сборную, а её лидером стал Табусе, Юта. В итоге, команда показала лучший за 20 лет результат, заняв третье место на Азиатских играх 2014. Также команда отобралась для участия в чемпионате мира 2019 года, где у нее появился новый лидер, Руи Хатимура, выступающий в НБА за клуб «Вашингтон Уизардс». В квалификационном раунде в матче против команды Ирана Хатимура набрал 25 очков, что помогло японцам сенсационно обыграть команду Ирана со счётом 70-56.

История

Достижения

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии

Текущий состав 
Состав был объявлен 5 июля 2021. Возраст игроков приведён по состоянию на 25 июля 2021.

См. также 
 Женская сборная Японии по баскетболу

Примечания 

Япония
Баскетбол в Японии